Erzin (district), een Turks district in de provincie Hatay
 Erzin (Turkije), de hoofdplaats van het Turkse district Erzin
 Erzin (Rusland), een plaats in de Russische autonome republiek Toeva
 Erzin (rivier), een rivier in Mongolië